Aripao peut désigner :

Aripao : l'une des cinq divisions territoriales et l'une des quatre paroisses civiles la municipalité de Sucre dans l'État de Bolívar ;
 Aripao : capitale de la paroisse civile d'Aripao, dans la municipalité de Sucre dans l'État de Bolívar.

Homonymie de toponyme